Więcław ist der Name zweier Orte in der polnischen Woiwodschaft Westpommern:
 Więcław (Dębno) (ehemals Späning, Kreis Soldin (Neumark))
 Więcław (Brzeżno) (ehemals Venzlaffshagen, Kreis Belgard-Schivelbein (Pommern))